Вольмюнстер () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Саргемин.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 6195 человек. Код INSEE кантона — 57 36. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 16 коммун, административный центр — коммуна Вольмюнстер.

Коммуны кантона

См. также  
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Упразднённые кантоны департамента Мозель